Tętnica piersiowa górna (najwyższa) (łac. a. thoracica suprema) – drobna i zmienna tętniczka odchodząca od tętnicy pachowej powyżej mięśnia piersiowego mniejszego. Kieruje się ku dołowi i przyśrodkowo między mięśniem piersiowym większym a mięśniem piersiowym mniejszym.

Zakres zaopatrzenia  
 mięsień podobojczykowy
 górne pasma mięśnia zębatego przedniego
 pierwsza przestrzeń międzyżebrowa

Zespolenia 
Tętnica zespala się z górnymi tętnicami międzyżebrowymi biorąc udział w tworzeniu sieci klatki piersiowej.

Zmienność 
Bardzo często (w 30% przypadków) tętnica odchodzi od tętnicy piersiowo-barkowej.

Bibliografia  
 Bochenek, Adam; Reicher, Michał. Anatomia człowieka. Tom 3. Red. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, 504 s. 

Tętnice